Lacalle puede referirse a:

 al apellido López de Lacalle,
 Andrés García Lacalle, militar republicano español.
 Fernando Sáenz Lacalle, sacerdote católico español, arzobispo de San Salvador entre 1995 y 2008.
 Daniel Lacalle, economista español y nieto de José Daniel Lacalle Larraga.
 Jose Daniel Lacalle Larraga, ministro del Aire durante la dictadura franquista
 José María Lacalle, clarinetista español.
 Luis Alberto Lacalle, abogado y político uruguayo, presidente de Uruguay entre 1990 y 1995.
 Luis Alberto Lacalle Pou, abogado y político uruguayo, actual presidente de Uruguay, hijo del anterior.